Naselja u Srbiji:
 Rusce (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Rusce (Bujanovac, Srbija), naselje u sastavu općine Bujanovac